Селище міського типу:
 Новоселівське — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район

Селища:
 Новоселівське — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Новоселівське — Луганська область, Сватівський район